Savigneux puede referirse a: 

 Savigneux,  comuna de Ain (Francia).
 Savigneux, comuna de Loira (Francia).